Ни́на Дро́бышева: Дробышева, Нина Ивановна (род. 1939) — советская и российская актриса.
 Дробышева, Нина Сергеевна (1926—2009) — Герой Социалистического Труда.